Das SAGA Insurance Masters 2006 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2005/06, das vom 15. bis 22. Januar 2006 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 32. Austragung des Masters.

Sieben Jahre nach seinem ersten Masters-Titel gewann John Higgins das Masters im Finale gegen Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan zum zweiten Mal.

In der Wildcardrunde gewann Ian McCulloch gegen Joe Perry, Steve Davis verlor gegen Stuart Bingham.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent